Osoby o tym nazwisku:
 Anna Pobóg-Lenartowicz – polska historyk
 Gabriela Lenartowicz – polska polityk i samorządowiec
 Jacek Lenartowicz – polski aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny
 Jacek Lenartowicz – polski perkusista
 Józef Lenartowicz – polski inżynier elektryk, projektant systemów komunikacyjnych
 Józef Lenartowicz – rzymskokatolicki ksiądz, społecznik, kompozytor i publicysta
 Krzysztof Lenartowicz – polski pilot samolotowy
 Marta Lenartowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 Michał Lenartowicz – polski notariusz, poseł do parlamentu austriackiego
 Piotr Lenartowicz – polski filozof przyrody, witalista, lekarz, jezuita i żeglarz
 Stanisław Lenartowicz – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Teofil Lenartowicz – polski etnograf, rzeźbiarz, konspirator i poeta romantyczny